Кампо-де-Сан-Педро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 37,6 км². Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Покровителем города считается Нтра. Сра. де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Campo de San Pedro

Муниципалитеты Сеговии